

Маунт-Морріс — місто, штат Мічиган
 Маунт-Морріс — місто, штат Нью-Йорк
 Маунт-Морріс — місто, штат Вісконсин
 Маунт-Морріс — селище, штат Іллінойс
 Маунт-Морріс — селище, штат Нью-Йорк
 Маунт-Морріс — переписна місцевість, штат Пенсільванія